Kolar steht für folgende geografische Objekte:
 Kolar (Karnataka), Stadt im indischen Bundesstaat Karnataka
 Kolar (Distrikt) im indischen Bundesstaat Karnataka
 Kolar (Madhya Pradesh), Stadt im indischen Bundesstaat Madhya Pradesh
 Kolar (Fluss) (manchmal auch Kolhar), Fluss im Distrikt Nagpur, Bundesstaat Maharashtra
 Kolar Gold Fields im Distrikt Kolar

Kolar, Kõlar, Kolář oder Kolářová (weibliche Form) ist der Familienname folgender Personen:
 Auguste Auspitz-Kolár (1844–1878), österreichische Pianistin und Komponistin
 Běla Kolářová (1923–2010), tschechische Künstlerin
 Bogdan Kolar (* 1954), slowenischer römisch-katholischer Kirchenhistoriker
 Daniel Kolář (* 1985), tschechischer Fußballspieler
 Erich Kõlar (1924–2022), estnischer Dirigent
 Evzen Kolar (1950–2017), tschechischer Filmproduzent
 Felix Kolar (1887–1944), österreichischer Bauhilfsarbeiter und Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus
 Gabriele Kolar (* 1959), österreichische Politikerin (SPÖ)
 Gertrude Kolar (1926–2014), österreichische Turnerin
 Hans Kolar (1906–1990), deutscher Entomologe (Schmetterlinge/Libellen)

 Jasna Kolar-Merdan (* 1956), österreichische Handballspielerin
 Jiří Kolář (1914–2002), tschechischer Dichter und bildender Künstler
 Jiří Kolář (Radsportler) (* 1938), tschechoslowakischer Radrennfahrer
 Karel Kolář (1955–2017), tschechoslowakischer Leichtathlet
 Katarina Kolar (* 1989), kroatische Fußballspielerin
 Kurt Kolar (1920–1999), österreichischer Zoologe, Verhaltensforscher und Autor von Publikationen im Bereich der Herpetologie, aber auch der Ornithologie
 Ľuboš Kolár (* 1989), slowakischer Fußballspieler
 Margo Kõlar (* 1961), estnischer Komponist
 Marko Kolar (* 1995), kroatischer Fußballspieler
 Markus Kolar (* 1984), österreichischer Handballspieler
 Martin Kolář (* 1983), tschechischer Fußballspieler
 Michal Kolář (* 1992), slowakischer Radrennfahrer
 Nastja Kolar (* 1994), slowenische Tennisspielerin
 Pavel Kolář (* 1974), tschechischer Historiker
 Robert Kolar (* 1974), österreichischer Schauspieler
 Simon Kolar (* 1990), deutscher Koch und Unternehmer 
 Slavko Kolar (1891–1963), kroatischer Schriftsteller
 Stanislav Kolář (1912–2003), tschechischer Tischtennisspieler
 Zdeněk Kolář (* 1996), tschechischer Tennisspieler

Siehe auch:

 Kollar (Begriffsklärung)
 Kollár